Bathylle (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Bathylle, jeune homme de Samos, aimé de Polycrate de Samos ().
 Bathylle, poète latin contemporain de Virgile ().
 Bathylle, pantomime contemporain d'Auguste.

Voir aussi